Colin Bell (1946–2021), calciatore inglese
 Colin Bell (n. 1950), giocatore di badminton irlandese
 Colin Bell (n. 1961), allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Colin Bell (n. 1979), calciatore mauritano